Cosmioconcha är ett släkte av snäckor. Cosmioconcha ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cosmioconcha